Santa Sofia (; Hagia Sophia ou Aia Sofia [Sagrada Sabedoria]) pode referir-se a:

Santa Sofia — antiga basílica de Constantinopla (atual Istambul), que durante praticamente mil anos foi a maior igreja do mundo, convertida atualmente em mesquita
 Igreja de Santa Sofia (Sófia) — na Bulgária
 Catedral de Santa Sofia de Quieve — na Ucrânia
 Santa Sofia a Via Boccea — em Roma
 Santa Sofia (mártir)- santa

Comunas italianas
Santa Sofia (Itália) — na região da Emília-Romanha
Santa Sofia d'Epiro — na Calábria

Outros usos
Santa Sofía (Colômbia) — município do departamento de  Boyacá
Santa Sofia na Via Boccea (título cardinalício)

Desambiguações de topônimos